Per Eriksson (med olika stavningar) kan syfta på:

Peder Eriksson Sparre (Per) (1592–1647), friherre och riksråd
Per Eriksson (Wast) (1596–1680), riksdagsman för bondeståndet
Pehr Ericsson i Vik (1815–1892), lantbrukare och riksdagsman
Per Erikson (byggmästare) (1849–1935)
Per Eriksson (disponent) (1851–1928) vid Hofors bruk
Pehr Erikson (1861–1922), journalist och redaktör, socialdemokrat
Per Eriksson (friidrottare) (1925–2016), friidrottare
Pär Ericson (1941–1999), skådespelare
Per Eriksson (professor) född 1949, professor, rektor för Lunds universitet 2009–2014
Per Ericson (1965–2007), journalist och författare
Per Eriksson (skidskytt) (född 1979), svensk skidskytt
Pär Ericsson, född 1988, fotbollsspelare
Per Ericsson i Dalarna som "läste" sjukdomen i vin, se De kloka

Se även
 Petrus Erici (olika betydelser)